Робітниче селище — тип населеного пункту
 Робітниче Селище () — назва кількох колишніх селищ на південній околиці смт Назія, у Кіровському районі Ленінградської області Росії:
 Робітниче Селище № 1
 Робітниче Селище № 2
 Робітниче Селище № 3
 Робітниче Селище № 4
 Робітниче Селище № 5

 Робітниче Селище — залізнична платформа Білоруського напрямку Московської залізниці
 «Робітниче селище» — радянський фільм режисера В. Я. Венгерова, знятий у 1965 році